Amerikaanse boslijster
 Himalayaboslijster